Panqueba kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Panqueba (ort), Boyacá, 
 Panqueba (kommun), Boyacá,